Василий Гаврилович Андрийчук (; род. 1938) — советский и украинский учёный, доктор экономических наук, профессор, академик НААН Украины (отделение растениеводства, аграрной экономики и продовольствия).

Автор более 150 научных трудов, в том числе 14 монографий и учебников.

Биография 
Родился 13 января 1938 года в селе Слобода-Шаргородская Винницкой области Украинской ССР в крестьянской семье.

Окончив среднюю школу, продолжил обучение в сельскохозяйственном техникуме. Работал в колхозе агрономом и экономистом по совместительству, а затем — в сельском райкоме партии. В 1966 году окончил Высшую партийную школу при ЦК Компартии Украины и в 1992 году — Санкт-Петербургский международный институт менеджмента. В 1969 году в Киевском институте народного хозяйства им. Д. С. Коротченко защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внутрирайонное планирование закупок сельскохозяйственной продукции и его роль в укрепление экономики колхозов». В 1987 году на заседании ученого совета Ленинградского экономического университета защитил докторскую диссертацию «Производственный потенциал и эффективность его использования в сельском хозяйстве».

По окончании Высшей партийной школы, в 1966—1969 годах, работал инструктором организационного отдела Шаргородского райкома КПУ. С 1969 года работал в Киевском институте народного хозяйства (ныне Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана): асcистент, старший преподаватель, доцент, профессор (с 1988 года) кафедры экономики и организации сельского хозяйства (ныне кафедра аграрного менеджмента). В настоящее время является профессором кафедры экономики и менеджмента агробизнеса). Является внештатным советником комитета Верховной рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Василий Гаврилович Андрийчук стоял у истоков разработки нового научного направления агроэкономической науки — проблемы теоретико-методологического обоснования категории производственного потенциала, методологии и методики его определения, целенаправленного формирования и эффективности использования в системе экономического механизма АПК. Он является одним из основных разработчиков более десяти нормативных документов под грифом центральных органов управления бывшего СССР и Украины, которые были внедрены в производство. Подготовил несколько кандидатов экономических наук.

Также он был зачинателем научной разработки проблемы капитализации сельского хозяйства, им были предложены экономические рычаги регулирования этого процесса и функционирования новых типов агропромышленных формирований, в том числе агропромышленных холдингов. Значительная заслуга ученого — в создании современной учебной литературы. Его учебник «Экономика аграрных предприятий» стал победителем международного конкурса. Основные положения этой работы положены в основу нового учебника «Экономика предприятий агропромышленного комплекса».

Заслуги 
 В 1987 году был награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР.
 Удостоен знаков «» Министерства образования и науки Украины (2006) и почётного знака Национальная академия аграрных наук Украины (2007).
 Также награждён «Знаком почёта» Министерства аграрной политики Украины (2004), знаком «Отличник образования Украины» (2001) и знаком «» (2011).
 Удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки и техники Украины» (2008).

Примечания

Ссылки 
 АНДРІЙЧУ́К Василь Гаврилович
 Василь Гаврилович Андрійчук
 Профиль на сайте Scholar

Доктора экономических наук
Члены КПСС
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПУ
Преподаватели Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана